Mikronährstoff steht für:

 Mikronährstoff (Medizin), Stoff, den der Stoffwechsel tierischer Organismen mit der Nahrung aufnehmen muss, ohne dass er Energie liefert
 Mikronährstoff, essentieller Pflanzennährstoff, dessen Wirkmengenoptimum sehr klein ist, siehe Nährstoff (Pflanze)